Red Rock Canyon State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Red Rock Canyon State Park (Kalifornien)
 Red Rock Canyon State Park (Oklahoma)